Rasting steht für:

 Fleischhof Rasting, Lebensmittelunternehmen in Meckenheim bei Bonn
 Rasting (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Rasting (Gemeinde St. Urban), Katastralgemeinde von Sankt Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Siehe auch:
 Rasing
 Rating (Begriffsklärung)